

Hydronyme 
 Le Maureillas est une rivière française du département Pyrénées-Orientales de la région Languedoc-Roussillon et un affluent du Tech.

Toponyme 
 Maureillas-las-Illas est une commune française, située dans le département des Pyrénées-Orientales et la région Languedoc-Roussillon.